Новокалмаковое — деревня в Щучанском районе Курганской области. Входит в состав Варгановского сельсовета.

География 
Деревня расположена на берегу озера Калмаково-Камышское, в 20 километрах к юго-востоку от районного центра, города Щучье. Ближайшим населённым пунктом является село Варгановское.

Население

Литература 
 История Курганской области (с древнейших времен до 1991 года). Краеведческое пособие / под ред. Д.Н.Маслюженко. Курган: Изд-во Курганского гос.ун-та, 2017

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района